Il toponimo General Luna può riferirsi a diverse località delle Filippine:

 General Luna – municipalità della Provincia di Quezon
 General Luna – municipalità della Provincia di Surigao del Norte